Zkratka ZN, Zn, zn. apod., tedy spojení písmen Z a N, může označovat:

 zinek – značka chemického prvku
 Znojmo – dřívější označení okresu na SPZ
 zhoubný nádor – maligní novotvar
 Zemědělské noviny – zaniklé periodikum
 značka
 Ziehl-Neelsenovo barvení – metoda v bakteriologii
 zettanewton – násobek jednotky síly newton v soustavě SI
 cyklická grupa  – označení pro druh matematické struktury

Podobné zkratky 
 ZZN
 ZON